Le terme Lézard arc-en-ciel fait référence à plusieurs espèces de sauriens dont le mâle arbore un dégradé de couleur.

Ce nom désigne certaines espèces du genre  en Afrique subsaharienne (en particulier ) et du genre  en Afrique du Sud (notamment ).

Au Canada, Lézard arc-en-ciel est le nom vernaculaire de  et Lézard arc-en-ciel de Bonaire désigne Cnemidophorus murinus

Liste des espèces 
 Espèces du genre Agama
 Espèces du genre Platysaurus
 Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)
 Cnemidophorus murinus (Laurenti, 1768) - Lézard arc-en-ciel de Bonaire

Notes et références 

Saurien (nom vernaculaire)
Agamidae
Cordylidae
Teiidae
Nom de saurien ambigu